Petr Vampola (né le  à Žďár nad Sázavou en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il joue ses premiers matchs avec le HC Vsetín dans l'Extraliga. L'équipe remporte le titre national cette année-là. Dans l'élite tchèque, il porte par la suite les couleurs du HC Bílí Tygři Liberec et du HC Plzeň. Il décroche la 1.liga en 2005 lorsqu'il renforce en fin de saison l'équipe du HC České Budějovice. En 2008, il décide de tenter sa première expérience à l'étranger chez le Salavat Ioulaïev Oufa dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2000-2001|| HC Vsetín|| Extraliga|| 12|| 0|| 4|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Sumperk|| 1.liga|| 2|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HC Vsetín|| Extraliga|| 46|| 4|| 9|| 13|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| HC Vsetín|| Extraliga|| 48|| 7|| 14|| 21|| 48|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2003-2004|| HC Vsetín|| Extraliga|| 14|| 1|| 5|| 6|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga|| 24|| 2|| 12|| 14|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2004-2005|| HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga|| 27|| 2|| 3|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC České Budějovice || 1.liga || 14|| 3|| 4|| 7|| 12|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2005-2006|| HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga|| 46|| 8|| 28|| 36|| 48|| 4|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| rowspan=2|2006-2007|| HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga|| 19|| 0|| 4|| 4|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Plzeň|| Extraliga|| 26|| 5|| 9|| 14|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HC Plzeň|| Extraliga|| 52|| 15|| 20|| 35|| 72|| 4|| 2|| 1|| 3|| 28
|-
| 2008-2009|| HC Plzeň|| Extraliga|| 26|| 13|| 16|| 29|| 72|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL|| 17|| 1|| 2|| 3|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HC Plzeň|| Extraliga|| 48|| 15|| 37|| 52|| 86|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Traktor Tcheliabinsk||  KHL|| 36|| 6|| 8|| 14|| 30|| || || || || 
|-
| Avangard Omsk||  KHL|| 13|| 2|| 5|| 7|| 28|| 12|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
| 2011-2012|| Timrå IK || Elitserien || 20|| 6|| 11|| 17|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Genève-Servette || LNA || 23|| 3|| 13|| 16|| 26|| 9|| 3|| 8|| 11|| 8 
|-
| 2012-2013|| Växjö Lakers HC || Elitserien || 42|| 4|| 17|| 21|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HC Plzeň|| Extraliga || 8|| 1|| 4|| 5|| 18|| 19|| 0|| 6|| 6|| 30
|-
| 2013-2014|| HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga ||48 ||12 ||18 ||30 ||147 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga || 51 || 14 || 19 || 33 || 76 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga || 52 || 14 || 31 || 45 || 64 || 12 || 5 || 7 || 12 || 75
|-
|2016-2017 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 46 || 9 || 14 || 23 || 48 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2017-2018 || HC České Budějovice || 1.liga || 25 || 7 || 18 || 25 || 30 || 10 || 3 || 7 || 10 || 10 	
|-
|2018-2019 || HC Kladno || 1.liga || 47 || 12 || 36 || 48 || 78 || 10 || 3 || 8 || 11 || 6 	
|-
| rowspan=2|2019-2020|| HC Slavia Prague || 1.liga || 34 || 10 || 26 || 36 || 56 || - || - || - || - || -
|-
| HC Kladno ||  Extraliga || 20 || 4 || 7 || 11 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2020-2021|| HC Slavia Prague || 1.liga || 26 || 7 || 16 || 23 || 56 || 10 || 2 || 4 || 6 || 12
|-
| HC Plzeň || Extraliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || SKLH Žďár nad Sázavou || 2.liga || || || || || ||

Au niveau international

|-
| 2000 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 9|| 0|| 2|| 2|| 4|| +2|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| align="left"|  Médaille de bronze

Références

Naissance en janvier 1982
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Timrå IK
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du HC Kladno
Joueur du HC Slavia Prague
Attaquant de hockey sur glace